Die AXA Versicherungen AG (Markenauftritt: AXA) mit Sitz in Winterthur ist eine Schweizer Versicherungsgesellschaft und Tochtergesellschaft des französischen Versicherungskonzerns AXA. Das Unternehmen ging Ende 2006 aus dem Schweizer Stammhaus der durch AXA übernommenen Winterthur Group hervor.

Mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent ist die AXA Versicherungen die Nummer 1 im Schweizer Versicherungsmarkt. Die Produktpalette umfasst Personen-, Sach-, Haftpflicht-, Fahrzeug-, Kredit- und Reiseversicherungen sowie Vorsorgelösungen für Private und Unternehmen.

Das Unternehmen beschäftigt rund 4'300 Mitarbeiter. Im Vertriebsnetz mit rund 300 selbständigen Generalagenturen und Agenturen sind zudem rund 2'900 externe Mitarbeiter für die AXA Versicherungen tätig. Mit um die 1,7 Millionen Versicherten erzielte die AXA Versicherungen 2009 ein Prämienvolumen von 10,233 Milliarden Schweizer Franken.

Geschichte 

Ende 2006 übernahm die AXA-Gruppe die 1875 gegründete Winterthur Versicherungen. Hierbei wurden die ausländischen Aktivitäten der Winterthur in den AXA-Konzern integriert. Das Schweizer Stammhaus der Winterthur wurde mit der bisherigen Schweizer Tochtergesellschaft von AXA fusioniert, in den AXA Konzern eingegliedert und deckt heute unter dem Markenauftritt AXA den Schweizer Markt ab.

Im März 2008 wurde der Rechtsträger des Unternehmens von Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft in AXA Versicherungen AG umbenannt.

In der Schweiz war der AXA-Konzern mit der AXA Bank, eine Zweigniederlassung der in Brüssel ansässigen AXA Bank Europe, seit 2009 ebenfalls im Bankgeschäft tätig. Im Verlauf des ersten Halbjahres 2012 stellte die AXA Bank ihre operative Tätigkeit in der Schweiz ein, auf den 1. Januar 2012 übertrug sie ihren Kundenbestand an die bank zweiplus.

Aktuelle Geschäftszahlen im Überblick (2012) 
 Geschäftsvolumen: 11,418 Milliarden Franken
 Mitarbeiter gesamt: 4.300
 Anzahl der versicherten natürlichen Personen: 1.870.000
 Marktanteil gemessen an gebuchten Brutto-Beiträgen insgesamt: 20 %

Weblinks 
 Offizielle Website der AXA Versicherungen AG

Einzelnachweise 

Unternehmen (Winterthur)
Versicherungsunternehmen (Schweiz)
Ehemals börsennotiertes Unternehmen (Schweiz)
Markenname
Axa